Фейнман — еврейская фамилия. Известные носители:
 Фейнман, Джоан (1927—2020) — американский астрофизик, сестра Ричарда Фейнмана.
 Фейнман, Ричард Филлипс (1918—1988) — американский физик-теоретик.
 Файнман, Зигмунд (Фейнман; 1862—1909) — еврейский актёр, драматург и режиссёр.